Четырнадцатая поправка к Конституции США (1868)
 Четырнадцатая поправка к Конституции Ирландии (1992)

См. также